HB (латиница) — многозначная аббревиатура:
 HB (от ) — обозначение одной из степеней твёрдости карандаша (полутвёрдый или твердомягкий), сравните русское ТМ.
 HB (от ) — полупансион.
 HB (от ) — обозначение твёрдости материалов при измерении её по методу Бринелля.
 HB (от ) — оружейная маркировка, которой в англоязычных странах обозначают стрелковое оружие с утолщёнными стенками канала ствола, более приспособленными к предельным нагрузкам во время выстрела, и как результат — более износостойкими.
 HB — гемоглобин.
 HB — финский музыкальный коллектив, играющий в жанре христианского симфоник-метала.
 HB — марка немецких сигарет, принадлежит British American Tobacco (BAT), образована от первых букв в названии фабрики "Haus Bergmann"
 HB — аббревиатура легендарной мюнхенской пивоварни Хофброй () на улице Плацль (), недалеко от центральной площади Мариенплац. Аббревиатура размещена на логотипе.
 HB Grandi — исландская рыболовная компания, самая крупная в стране.

См. также 
 НВ (кириллица)

Примечания